Lee Krasner (1908-1984), peintre américaine,
 Louis Krasner (1903-1995), violoniste américain,
 Marc Krasner (1912-1985), mathématicien français né en Russie,
 Milton R. Krasner (1901-1988), directeur de photographie américain,
 Stephen Krasner (1942-), professeur américain à l'Université de Stanford et ancien directeur de la planification politique au département d'État des États-Unis,
 William Krasner (1917-2003), écrivain américain de roman policier.
Patronyme juif